Гийом из Пуатье, или Вильгельм де Пуатье (, , около  или  — между  и ) — нормандский хронист, капеллан Вильгельма Завоевателя, архидиакон Лизьё, автор «Деяний Вильгельма, герцога норманнов и короля англов» (). 

Его следует отличать от Гийома IX (1071—1126), графа Пуатье и герцога Аквитании,  известного трубадура и прадеда Ричарда Львиное Сердце, которого тоже иногда называют «Гийомом из Пуатье» ().

Биография 

Известно о нём немного, большую часть информации можно почерпнуть в «Церковной истории» Ордерика Виталия (1125—1141). Последний сообщает, что родился Гийом около 1120 года, или несколько позже в знатной нормандской семье в  близ Понт-Одеме (совр. франц. департамент Эр) и до принятия духовного сана получил традиционное рыцарское воспитание, приняв участие в нескольких сражениях. Приобретённый в них боевой опыт позволил ему намного подробнее освещать различные аспекты военного дела, чем это делали обычные церковные писатели.

Между 1045 и 1050 годами он изучал богословие и другие науки в известной школе при церкви  в Пуатье, откуда вернулся в Нормандию, по словам Ордерика, «более образованным, чем все его друзья и соседи». В 1049 году рукоположен был в священники, оставив военную службу. Непререкаемый авторитет в вопросах теологии, а также начитанность в греческих и латинских текстах привели к тому, что епископ Лизьё  (1049—1077) назначил его своим архидиаконом. Вероятно, по рекомендации епископа он стал капелланом герцога Вильгельма I. Однако ни в одной из сохранившихся церковных, герцогских и королевских хартий он не упоминается, что заставляет некоторых исследователей брать под сомнение рассказ Ордерика.

Приняв активное участие в завоевании Вильгельмом Англии, он вознамерился описать эти бурные события в латинской хронике, начав работу над ней, вероятно, с соизволения своего сюзерена. Но «неблагоприятные обстоятельства», как утверждает тот же Ордерик, не позволили ему завершить должным образом свой труд. Природа этих обстоятельств остаётся неясной, и можно лишь предположить, что он поддержал сына Вильгельма Роберта Куртгёза (1054—1134), поднявшего в 1077 году в Нормандии мятеж против отца.

Тем не менее, при преемнике Гуго епископе Жильбере Мамино (1077—1101), покровительствовавшем учёным клирикам и основавшем своего рода академию, в которой обсуждались астрономические и математические вопросы, он, вероятно, сохранил свою должность архидиакона Лизьё. В 1075 году он, возможно, присутствовал на совещании в Фекане, а в 1080 году — на соборе в Лильбонне. Туманные утверждения Ордерика Виталия позволяют предполагать, что на склоне лет он мог удалиться в один из нормандских монастырей, где занялся литературными трудами.

Известно, что одна из его сестёр Эмма была первой настоятельницей женского бенедиктинского аббатства , основанного около 1050 года поблизости от возникшего несколько ранее мужского . Можно предположить, что именно в последнем между 1087 и 1090 годами он и окончил свои дни.

Сочинения 
К своим «Деяниям Вильгельма, герцога норманнов и короля англов» (), называемым также «Деяниями Вильгельма II, герцога норманнов» (), Гийом приступил между 1073-м или 1074 годами, выбрав в качестве литературного образца труды древнеримского историка Саллюстия, и завершил свою работу над ними не позже 1077 года. Однако Ордерик Виталий писал, что начальная редакция хроники была составлена им ещё в 1071 году, после чего он решил её продолжить.

В сохранившемся виде «Деяния» охватывают события лишь с 1047 по 1068 год, причём изложение начинается и заканчивается прямо на середине предложения. В «Церковной истории» Ордерика можно найти выдержки из несохранившихся заключительных глав, а в сочинениях позднейших хронистов — отрывки, посвящённые событиям в Англии после смерти в 1035 году Кнуда Великого. 

Основными источниками Гийому послужили собственные воспоминания о пребывании при дворе и в военной ставке Вильгельма Завоевателя, включая, возможно, и личное общение с герцогом, на что указывает использовавший его труд в своём сочинении Ордерик Виталий. Помимо этого, он несомненно пользовался «Историей норманнов» () Дудо Сен-Кантенского и несохранившимися анналами Лизьё. Возможное знакомство его с «Деяниями нормандских герцогов» Гийома Жюмьежского (1026—1090), составленными вскоре после 1072 года, является предметом дискуссии, поставить точку в которой, ввиду неполной сохранности его собственной хроники, не представляется возможным.

«Деяния Вильгельма» не слишком надёжны в том, что касается английских дел, но дают немало ценных подробностей из жизни самого предводителя нормандцев, включая подробное описание подготовки его к вторжению в Англию. Несмотря на выраженный апологетический характер, они являются самой ранней расширенной биографией герцога-завоевателя и ценным источником сведений о битве при Гастингсе 1066 года, основанных на устных свидетельствах из первых рук. Рассказывая об этом историческом сражении, Гийом даёт подробное описание состава как нормандской, так и англосаксонской армий, а также использованного войском Вильгельма манёвра притворного отступления. Некоторые сообщения Гийома, в частности, о военной помощи, посланной королю Гарольду накануне битвы от его датских родичей и союзников, являются уникальными.

Хотя Гийом, несомненно, считал себя настоящим историком, отмечая, что долг хрониста — оставаться «в пределах истины», сам он это правило почти не соблюдал. Британский медиевист-источниковед из Ноттингемского университета Антония Грансден в своей книге «Историописание в Англии c 550 по 1307 год» справедливо утверждает, что по сути своей он являлся не столько летописцем, сколько панегиристом, называя его труд «предвзятым, ненадежным описанием событий и нереалистичным портретом двух главных исторических героев». 

По своей природе «Деяния Вильгельма» действительно являются не столько историческим трудом, сколько панегириком нормандскому герцогу-завоевателю. Подчёркивая замечательные качества Вильгельма, отмечая, что сызмальства он «отличался умом, усидчивостью и силой», Гийом утверждает, что в возрасте 15 лет он уже являлся взрослым «более по разумению блага и по телесной силе, чем по возрасту», в силу чего «все, кто желал мира и правосудия» в Нормандии, были довольны началом его правления. Описывая посвящение в рыцарство своего сюзерена, хронист заявляет, что оно буквально «привело в трепет всю Францию». «Когда он держал поводья, препоясанный мечом, блистая щитом, наводя страх шлемом и копьем, — уверяет не чуждый ратных трудов Гийом, — это было зрелище сколь приятное взору, столь и грозное». Оправдав ожидания народа, юный герцог, по словам его, немедленно начал борьбу с опасной «вольностью», воцарившейся после преждевременной смерти своего отца, изгнав дурных советников, установив справедливый суд и защитив церковь, в дальнейшем успешно отражая всех внешних врагов и пресекая убийства и грабежи. Рассказывая, в числе прочего, что однажды Вильгельм с отрядом в 50 рыцарей разгромил тысячное войско, он сравнивает самого его с античными героями, а его вторжение в Англию — с походом на неё Юлия Цезаря.

Как истинный царедворец, Гийом намеренно искажает или просто замалчивает многие факты биографии своего сюзерена, поэтому сведения его нуждаются в верификации другими источниками. Вместе с тем, исследователь творчества нормандского хрониста Р. Аллен Браун по этому поводу пишет: «В панегирике содержится множество фактов и подробностей, скрупулезно отобранных из других источников, не только Гийома Жюмьежского, но большинство из них основано на личных впечатлениях и контактах, аккуратно подобранных и выстроенных неординарным человеком, обладавшим  одновременно опытом клирика и рыцаря, в течение многих лет близкого ко двору. Можно добавить, что Гийом из Пуатье, должно быть, знал своего героя с юных лет, и подчеркнуть, что, как бывший рыцарь и бывший капеллан герцога, он способен приблизить нас к самому сердцу Нормандии середины одиннадцатого века сильнее, чем любой другой автор того времени или позднейший». 

Подробно описывая военные деяния Вильгельма, Гийом из Пуатье приводит и ряд важных сведений об англосаксонском обществе до завоевания. Например, он сообщает, что незадолго до прихода нормандцев отряд данов вернулся из Англии с «большой добычей», а её король Гарольд Годвинсон обладал «неслыханными сокровищами, которым можно было искушать герцогов», чем объяснялись многочисленные нападения на страну викингов в X — начале XI века. Вместе с тем, он называет последнего англосаксонского короля «сумасбродным англичанином» и «клятвопреступником», противопоставляя его легитимному предшественнику Эдуарду Исповеднику, которого считает не просто «достойным славы», но и «самым лучшим из всех людей». 

Постоянно противопоставляя нормандцев другим народам как «непобедимых людей», он не забывает отметить любовь англов и саксов к родной стране, приводя в пример своим землякам их чувство национальной идентичности. Описывая обстановку в самой Нормандии, Гийом отмечает нестабильность её в сравнении с королевством Гарольда. В раздиравших герцогство междоусобных войнах он справедливо выделяет противоречивую роль укреплённых замков знати, которые, с одной стороны, были опорными пунктами для герцогского войска, а с другой, становились сосредоточением сил мятежников.

Помимо наличия собственного боевого опыта, необходимого для описания батальных сцен и военной тактики, сочинение Гийома из Пуатье выгодно отличается от «Деяний герцогов Нормандии» его современника Гийома Жюмьежского красочностью образов и живостью языка, уступая в этом лишь «Песне о битве при Гастингсе» () . Написанные возвышенным стилем и содержа массу реминисценций из античных классиков, «Деяния Вильгельма» представляют собой яркий пример средневековой «риторической» истории, последовательно выражая антианглийскую версию событий и став важной вехой в формировании официальной истории нормандского завоевания Англии.

Хотя по ту сторону Ла-Манша «Деяния Вильгельма» не пользовались такой популярностью, как хроника Гийома из Жюмьежа, их активно использовал в своих «Деяниях нормандских герцогов» (1109) и «Церковной истории» (1125—1141) вышеназванный Ордерик, а также Уильям Мальмсберийский в «Истории английских королей» и Генрих Хантингдонский в «Истории англов».

По утверждению Ордерика Виталия, Гийом занимался также сочинением стихов, которые до нас не дошли, и даже имел собственных поэтов-учеников.

Рукописи и издания 
Подлинных рукописей «Деяний Вильгельма» Гийома из Пуатье не сохранилось. В 1619 году королевский историограф Андре Дюшен напечатал их текст в Париже по манускрипту, который прислал ему английский библиофил и антикварий Роберт Коттон. Рукопись эта уже не имела ни начала, ни конца, и так и не вернулась в Англию, вероятно, из-за опалы и ареста её владельца. В годы Великой Французской революции она оказалась в одной из провинциальных библиотек, где позже бесследно исчезла. 

Французский перевод, выполненный историком-медиевистом Франсуа Гизо, выпущен был в 1826 году в Кане и в Париже, а в 2004 и 2010 годах переиздавался репринтным способом в Клермон-Ферране. Оригинальное латинское издание подготовлено было в 1845 году в Лондоне для  под редакцией британского историка , и в 1853 году переиздано без изменений в Париже учёным аббатом Жаком Полем Минем в 149 томе серии «Patrologia Latina».

В 1952 году в Париже увидела свет новая публикация хроники в переводе и латинском оригинале, отредактированная французским историком Раймоном Форевиллем для серии «Классики истории Французского Средневековья». Комментированный английский перевод «Деяний Вильгельма» подготовлен был к изданию в 1998 году профессором истории колледжа Клэр Холл Кембриджского университета , совместно с эмеритом Мертон-колледжа Оксфордского университета .

Примечания

Публикации 
 Histoire des Ducs de Normandie par Guillaume de Jumièges, et suivie De La Vie de Guillaume le Conquérant, par Guillaume de Poitiers, publèe par M. Guizot. — Caen: Chez Mancel, 1826. — viii, 464 p.
 Gesta Willelmi ducis Normannorum et regis Anglorum, a Willelmo Pictaviensi Lexouiorum archidiacono contemporaneo scripta. Edited by John Allen Giles // Scriptores Rerum Gestarum Willelmi Conquestoris. — London: Veneunt Apud D. Nutt, 1845.  — pp. 77–159. — (Caxton Society).
 Willelmi Conquestoris Gesta a Willelmo Pictaviensi Lexouiorum archidiacono contemporaneo scripta, accurante J.-P. Migne // Patrologiae cursus completus, sive Biblioteca universalis. Series Latina. — Tomus 149. — Paris, 1853. — Coll. 1217–1270.
 Guillaume de Poitiers. Histoire de Guillaume le Conquérant, éditée et traduite par Raymonde Foreville. — Paris: Les Belles Lettres, 1952. — lxvi, 301 p. — (Les classiques de l'histoire de France au Moyen Âge, 23). 
 The Gesta Guillelmi of William of Poitiers. Edited and translated by R. H. C. Davis and Marjorie Chibnall. — Oxford: Clarendon Press, 1998. — xlvii, 199 p. — (Oxford Medieval Texts). — ISBN 0-19-820553-8.
 Guillaume de Poitiers. Vie de Guillaume le Conquérant. Traduction du latin par François Guizot; édition revue par Nathalie Desgrugillers. — Clermont-Ferrand: Paléo, 2004. — 165 p. — (Sources de l'histoire de France). — Réimpr.: Clermont-Ferrand, Paléo (Histoire-accès direct), 2010.

Библиография 
 Гене Бернар. История и историческая культура Средневекового Запада / Пер. с франц. Е. В. Баевской, Э. М. Береговской. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 496 с. — (Studia historica). — ISBN 5-94457-023-7.
 Дуглас Дэвид Ч. Норманны: от завоеваний к достижениям. 1050—1100 гг. / Пер. с англ. Е. С. Марнициной. — СПб.: Евразия, 2003. — 416 с. — (Clio). — ISBN 5-8071-0126-X.
 Барлоу Фрэнк. Вильгельм I и нормандское завоевание Англии / Пер. с англ. под ред. С. В. Иванова. — СПб.: Евразия, 2007. — 320 с. — (Clio). — ISBN 978-5-8071-0240-1.
 Боюар Мишель де. Вильгельм Завоеватель / Пер. с франц. Е. А. Прониной. — СПб.: Евразия, 2012. — 368 с. — (Clio). — ISBN 978-5-91852-019-2.
 Мереминский С. Г. Формирование традиции. Английское историописание второй половины XI — первой половины XII веков. — М.: Русский фонд содействия образованию и науке; Ун-т Дмитрия Пожарского, 2016. — 496 с. — (История: исследования). — ISBN 978-5-91244-047-2.

 Körting Gustav. Wilhelm's von Poitiers «Gesta Guilelmi, ducis Normannorum et regis Anglorum», ein Beitrag zur anglonormannischen Historiographie. — Dresden: Blochmann, 1875. — 41 s.— (Programm der Kreuzschule zu Dresden von Jahre 1875).
 Molinier Auguste. Guillaume de Poitiers, archidiacre de Lisieux // Les sources de l'histoire de France des origines aux guerres d'Italie (1494). — Volume II. Époque féodale, les Capétiens jusqu'en 1180. — Paris: A. Picard et fils, 1902. — p. 217.
 Bréhier Louis René. William of Poitiers // Catholic Encyclopedia. — Volume 15. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Foreville Raymonde. Aux origines de la légende épique. Les Gesta Guillelmi de Guillaume de Poitiers // Le Moyen Âge: revue d'histoire et de philologie. — Tome 56. — 4 serie. — Bruxelles, 1950. — pp. 195–219.
 Foreville Raymonde. Aux origines de la renaissance juridique. Concepts juridiques et influences romanisantes chez Guillaume de Poitiers, biographe du Conquérant // Le Moyen Âge: revue d'histoire et de philologie. — Tome 58. — 4 serie. — Bruxelles, 1952. — pp. 43–83.
 Gransden Antonia. Historical Writing in England, c. 550 to c. 1307. — London: Routledge and Kegan Paul, 1974. — xxiv, 610 p.
 Brown Reginald Allen. The Battle of Hastings // Proceedings of the Battle Conference on Anglo-Norman Studies: 1980. — Volume III. — Woodbridge; Rochester: Boydell & Brewer, 1981. — pp. 1–21.
 Brown Reginald Allen. The Norman Conquest of England: Sources and Documents. — Woodbridge; Rochester: Boydell & Brewer, 1995. — 181 p. — ISBN 978-0851156187.
 The Battle of Hastings, Interpretations and Sources, edited by Stephen Morillo. — Woodbridge; Rochester: Boydell Press, 1996. — 262 p. — ISBN 978-0851156194.
 Renoux Annie. Wilhelm von Poitiers // Lexikon des Mittelalters. — Band 9. — Stuttgart; Weimar: Metzler, 1999. — Sp. 183–184. — ISBN 3-476-01742-7.
 Mathey-Maille Laurence. William of Poitiers // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Вильгельм из Пуатье. «Деяния Вильгельма, герцога норманнов и короля англов» (отр. в пер. М. М. Стасюлевича на сайте «Восточная литература»)
 Histoire des Ducs de Normandie (канское издание франц. пер. Фр. Гизо 1826 г.)
 Gesta Willelmi ducis Normannorum et regis Anglorum (ориг. лондонское издание 1845 г.)
 Willelmi Conquestoris Gesta a Willelmo Pictaviensi (2-е парижское издание под ред. Ж. П. Миня 1882 г.)

Хронисты Франции
Хронисты XI века
Персоналии:Англонормандская монархия
Родившиеся в 1020 году
Родившиеся в 1027 году
Умершие в 1087 году
Умершие в 1090 году